Пло́щадь Акаде́мика Курча́това (название с 1960 года) — площадь в Северо-Западном административном округе города Москвы на территории района «Щукино». Площадь расположена на пересечении улиц: Маршала Василевского, Маршала Бирюзова, Академика Курчатова и Максимова.

Происхождение названия 
Площадь названа по улице Академика Курчатова и Курчатовскому институту в честь советского физика И. В. Курчатова, «отца» советской атомной бомбы. Игорь Курчатов — академик АН СССР, основатель и первый директор Института атомной энергии с 1943 года по 1960 год, главный научный руководитель атомной программы в СССР, один из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях.

История 
В 2000-е годы площадь представляла собой разворотный круг. Позднее он был перестроен в городской сквер с фонтаном. В 2019 году площадь была комплексно благоустроена в рамках программы по созданию комфортной городской среды «Мой район». Работы прошли на площади 6 тыс. квадратных метров.

Зона отдыха 
Сквер на площади Академика Курчатова представляет собой небольшую зону отдыха. Здесь обустроены скамейки, фонтан с подсветкой, проведено освещение. В сквере есть парковые качели белого цвета, выполненные из архитектурного бетона. По словам авторов проекта благоустройства, качели выполнены по образу тех, что расположены на Триумфальной площади в центре Москвы. Еще одним вдохновением для архитекторов стал парк «Зарядье» – при обустройстве площади Академика Курчатова использовано похожее мощение пешеходных дорожек.

Рядом с качелями стоит арт-объект – стела «Я люблю Щукино», выполненная в виде сердца с гербом района.
В сквере высажены сирень, клёны, ели, ягодная яблоня, гортензия, кизильник, чубушник, спирея, шалфей, тысячелистник, пузыреплодник.

Здания и сооружения 
 Дом 1 — Российский Научный Центр «Курчатовский Институт» (ранее — Институт атомной энергии им. Курчатова)
 Дом 2 — Институт молекулярной генетики РАН

Достопримечательности 
Напротив Курчатовского института в 1971 году был открыт памятник Игорю Курчатову. Монумент представляет собой пятиметровую голову ученого, что символизирует величие его разума. Авторами памятника стали скульптор Иулиан Рукавишников и архитекторы М. И. Богданов и М. Н. Круглов.

К северу от площади располагается Щукинский парк площадью 22 га.

Транспорт 
 Станции метро «Щукинская» и «Октябрьское Поле».
 Автобус: 60, 100, 253,  105, 800.
В 1963 - 1972 и 1976 - 1991 годах на площади оканчивался 44 маршрут троллейбуса.

Площадь в произведениях литературы и искусства

Примечания

Ссылки 
 Карты Яндекс  — Площадь Академика Курчатова
 Google Maps  — Площадь Академика Курчатова

Улицы Москвы, названные в честь людей